ljetni suncostaj
 Najduži dan (1962.), američki igrani film
 Najduži dan (dokumentarni serijal), hrvatski dokumentarni serijal
 Najduži dan (knjiga) Corneliusa Ryana iz 1959.